Die Liste gefährdeter Nutztierrassen in Österreich gibt einen Überblick über Rassen von Nutztieren, die in Österreich heimisch sind, dort als gefährdet eingestuft, von anerkannten Tierzuchtorganisationen betreut werden und gegebenenfalls im Rahmen der Vorhabensart „Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen“ des Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft förderfähig sind.

Gefährdete Nutztierrassen 
Zur Maßnahme „Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen“ im österreichischen Programm für eine umweltgerechte Landwirtschaft (ÖPUL) des Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und für das damit verbundene Generhaltungsprogramm „Seltene, erhaltungswürdige Nutztierrassen“ wurde von der ÖNGENE ein Rassenliste seltener Nutztierrassen erstellt. Rassen, die in dieser Liste nicht enthalten sind, werden als solche kenntlich gemacht.

Rinder

Pferde

Schafe

Ziegen

Schweine

Nutztiere ohne ÖPUL-Programm 
In Österreich widmet sich die Österreichische Nationalvereinigung für Genreserven (ÖNGENE) der Bestandsaufnahme einheimischer gefährdeter Nutztierrassen und ergreift Maßnahmen zur Erhaltung dieser Rassen.

Um die Erhaltung gefährdeter Nutztierarten in Österreich bemüht sich auch die Arche Austria – Verein zur Erhaltung seltener Nutztierrassen. Der Verein führt ebenfalls ein Verzeichnis gefährdeter Rassen.

Die Rasseliste der Maßnahme „Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen“ im ÖPUL-Programm kann durch diese von der ÖNGENE und der Arche Austria zusätzlich benannte gefährdete Rassen erweitert werden.

Bienen 
In Österreich sind zwei bodenständige „Bienenrassen“ bekannt, die Imkerverbände versuchen in Reinzucht zu erhalten. Für die einheimischen Honigbienen gibt es jedoch kein österreichweites Erhaltungskonzept.

Seltene Geflügelrassen 
Im ÖPUL-Programm werden seltene Geflügelrassen Österreichs nicht gefördert. Sie werden hier daher auch ohne Grad der Bestandsgefährdung aufgeführt. Die Erhaltungszucht dieser Rassen wird in Österreich von der Arche Austria in Zusammenarbeit mit dem Rassezuchtverband Österreichischer Kleintierzüchter (RÖK) betreut. Die ÖNGENE begleitet sie mit Projekten.

Der Vollständigkeit halber seien neben den oben genannten Rassen auch folgende von der Arche Austria betreute Rassen genannt, die in Deutschland als „alte einheimische Geflügelrasse“ geführt werden:

Hund

Kaninchen

Tauben 
Darüber hinaus werden von der Arche Austria z. T. in Zusammenarbeit mit dem RÖK auch folgende Taubenrassen und -schläge betreut:

 Wiener Weißschild (ELRT-Nr.: A/0837, Tümmlertauben)
 Wiener Kurze (ELRT-Nr.: A/0838, Tümmlertauben)
 Waldviertler Kröpfer
 Österreichische Klätschertaube
 Huhnschecken (ELRT-Nr.: A/0202, Huhntauben)
 Malteser (ELRT-Nr.: A/0203, Huhntauben)

Siehe auch 
 Beobachtungsliste des Rare Breeds Survival Trust
 Liste gefährdeter Nutztierrassen

Literatur und Nachweise 

!Osterreich
Gefahrdete Nutztierrasse
Tierhaltung (Österreich)